Mérida může znamenat:

geografie
  Mérida (Španělsko), město ve Španělsku, hlavní město provincie Extremadura;
  Mérida (Filipíny), obec v provincii Leyte na Filipínách;
  Mérida (Yucatán), město v Mexiku, hlavní město státu Yucatán;
  Mérida (Venezuela), město ve Venezuele, hlavní město stejnojmenného státu;
  Mérida (venezuelský stát), jeden ze států Venezuely, s hlavním městem stejného jména

astronomie
 Mérida (planetka)

příjmení 
 Carlos Mérida (1891–1984), guatemalsko-mexický umělec
 Fran Mérida (* 1990), španělský fotbalista

podobné slovo
 Merida (firma) – jeden z největších světových výrobců jízdních kol se sídlem na Tchaj-wanu
 Princezna Merida – hlavní postava amerického animovaného filmu Rebelka z roku 2012